Příjmení Stangl nese více osobností:

 František Stangl (1883-???) – československý důstojník a odbojář
 Franz Stangl (1908–1971) – policejní dozorce v zařízeních pro eutanazii Hartheim a Bernburg (Akce T4) a velitel vyhlazovacích táborů Sobibor a Treblinka
 Christian Stangl (* 1966) je rakouský horolezec
 Georg Stangl (1889–1945) – československý politik německé národnosti
 Stefan Stangl (* 1991) – rakouský fotbalista
 Thomas Stangl (* 1966) – rakouský spisovatel